Ньютон-метр (русское обозначение Н·м; международное: N·m) — единица измерения  момента силы в Международной системе единиц (СИ). Один ньютон-метр равен моменту силы, создаваемому силой, равной 1 Н, относительно точки, расположенной на расстоянии 1 м от линии действия силы.

По правилам форматирования, принятым в СИ, буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, разделяются точкой на средней линии (знаком умножения). Допускается также разделять их пробелом, если это не может вызвать недоразумения. Символ «х» для этих целей не используется.

Кратные и дольные единицы 
За основу единицы был принят ньютон.

Перевод в другие единицы 
1 килограмм-сила-метр (кгс·м; kp·m, Kilopond · Meter) = 9,80665 Н·м 
1 кгс·см, kp·cm = 0,0980665 Н·м 
1 дюйм-унция-сила = 7,0615518 мН·м 
1 дина-сантиметр = 10−7 Н·м 
0,7375621 ft·lb (Foot-pound) = 1 Н·м 
1 ft·lb = 1,3558179483314004 Н·м

Примечания 

Единицы СИ